Даниэль Эрл «Дэн» Хартман (Daniel Earl «Dan» Hartman; 8 декабря 1950, Гаррисберг, Пенсильвания — 22 марта 1994, Уэстпорт, Коннектикут) — американский певец, поэт и музыкальный продюсер. Наибольшую известность получил в 1984 году благодаря песне «I Can Dream About You» (Я могу мечтать о тебе). Также был бас-гитаристом, 
и исполнителем вокальных партий в составе The Edgar Winter Group.

Смерть 
22 марта 1994 года 43-летний музыкант скончался в Уэстпорте, Коннектикут от опухоли головного мозга.

Дискография 
 1976 — Who Is Dan Hartman.
 1976 — Images.
 1979 — Instant Replay.
 1980 — Relight My Fire.
 1981 — April Music Recorded Music Library.
 1982 — It Hurts To Be In Love.
 1984 — I Can Dream About You.
 1986 — Whiteboy.
 1989 — New Green Clear Blue.
 1994 — Keep The Fire Burnin.
 2004 — Superhits.

Примечания

Ссылки 
 
 Памяти Дана Хартмана

Гитаристы США
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Музыканты в жанре диско
ЛГБТ в музыке